

События 
 1771—1792 — Король Швеции Густав III.
 1771—1773 — Голод и волнения среди крестьян в Швеции.
 Февраль — Указ в Дании, фиксировавший размер барщины. Натуральные повинности заменены денежными.
 8 апреля — правительница Австрии эрцгерцогиня Мария Терезия указом ввела в наследственных немецких землях (кроме Тироля) конскрипционную систему, введя рекрутскую повинность.
 23 мая — А. Суворов разбил отряд конфедератов в битве при Лянцкороне.
 6 июля
 первый Патент Марии Терезии, ограничивавший барщину до трёх дней и регламентировавший размер оброка.
 в Константинополе заключено секретное соглашение по которому Австрия обязывалась помогать Турции в войне против России. Соглашение Турции с Австрией об обязательствах Австрии оказать экономическую и военную помощь. Турки уплатили аванс 3 млн пиастров.
 Стачка ткачей в Лионе.
 Открытие фарфоровой мануфактуры в Лиможе (Франция).
 Объединение маркграфств Баден-Баден и Баден-Дурлах в единое маркграфство Баден.
 Банкротство «Компании шерстяных мануфактур» в Польше.
 Эпидемия чумы и чумной бунт в Москве.
 Основано Введенское кладбище в Москве.
 Основано Ваганьковское кладбище в Москве.
 Основано Преображенское кладбище в Москве.
 В июне, под руководством генерал-аншефа В. М. Долгорукова (1722—1782), одержана победа над турецкими войсками при взятии Перекопа.
 Русская армия В. М. Долгорукова с помощью Азовской флотилии заняла Крым. Начались переговоры о мире.
 В сентябре отряд под предводительством А. Суворова разбил польских конфедератов в бою при Столовичах.
 В октябре, после ухода большей части волжских калмыков в Джунгарию (торгутский побег), упразднено Калмыцкое ханство.
 1771—1781 — Хан Казахского ханства Аблай.
 1771—1802 — Крестьянское восстание тэйшонов во Вьетнаме. Вспыхнуло в горах Тэй-шон, позже охватило всю страну.
 Королевский губернатор Северной Каролины подавил с помощью военной силы движение фермеров.

Наука и искусство 
 Первое издание Британской энциклопедии.
 И. Ламберт в «Космологических письмах об устройстве мироздания», независимо от Канта, развил идею иерархической Вселенной.
 Мессье и Мешен составили «Каталог туманностей и звёздных скоплений», изданный в 1781 и в 1784 гг.
Абрахам Анкетиль-Дюперрон в 1771 году  опубликовал трёхтомный перевод «Авесты», священных текстов зороастрийцев, на французском языке.

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1771 году
 1 января — Жорж Кадудаль, вождь шуанов (ум.1804)
 17 января — Людвиг (Лев) Лаврентьевич (Иоганн Людвиг Андреас) Фогель (ум. 1840), немецкий и российский врач и педагог: доктор медицины.
 25 апреля — Жан Рапп, французский военачальник (ум. 1821).
 14 мая — Роберт Оуэн, английский социалист-утопист (ум. 1858).
 15 августа — Вальтер Скотт, английский писатель, поэт, историк (ум. 1832).
 5 сентября — эрцгерцог Карл Людвиг Австрийский, герцог Тешен, австрийский полководец и военный теоретик, фельдмаршал, участник Революционных и Наполеоновских войн (ум.1847)
 25 сентября — Николай Николаевич Раевский, русский военачальник, генерал от кавалерии (1813) (ум. 1829).
 12 октября — Михаил Андреевич Милорадович, русский военачальник, генерал от инфантерии (1809), граф (с 1813) (ум. 1825).
 6 ноября — Иоганн Алоиз Зенефельдер, изобретатель литографии (ум. 1834).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1771 году
 17 июля — Алексей Григорьевич Разумовский, граф, генерал-фельдмаршал.
 16 сентября — Амвросий (Зертис-Каменский), архиепископ Московский.
 26 декабря — Клод Адриан Гельвеций, французский философ (р. 1715).
 31 декабря — Христиан Адольф Клоц, немецкий филолог-классик.

См. также

Примечания